Лукау () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпревальд.

Площа — 206,38 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу